Daşbulaq – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Daşbulaq – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Daşbulaq – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian
 Daşbulaq – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Daşbulaq – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian